Benedek kan som auktorsförkortning betyda:

 Balázs Benedek
 Tibor Benedek

Robotskapade auktorsförkortningar